Awdejewa (), weibliche Form des Familienname Awdejew folgender Personen:
 Anna Michailowna Awdejewa (* 1985), russische Kugelstoßerin
 Jekaterina Alexejewna Awdejewa (1788–1865), russische Schriftstellerin
 Julianna Andrejewna Awdejewa (* 1985), klassische Konzertpianistin

 Auch
 Awdejewa (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk

 Siehe auch
 Awdejew